Crossotocera är ett släkte av fjärilar. Crossotocera ingår i familjen plattmalar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktmalar
Crossotocera